Peter Larsson – szwedzki piłkarz (ur. 1961)
 Peter Larsson (curler) – szwedzki curler (ur. 1964)
 Peter Larsson (narciarz) – szwedzki biegacz narciarski (ur. 1978)
 Peter Larsson – szwedzki piłkarz (ur. 1984)